Enrique Sánchez puede referirse a:

 Enrique Sánchez Abulí (1945-), guionista de cómic español;
 Enrique Sánchez de León (1934-), político español - ministro de Sanidad y Seguridad Social;
 Enrique Sánchez Flores (1965-), jugador y entrenador de fútbol español;
 Enrique Sánchez-Guijo (1974-), atleta español;
 Enrique Sánchez-Monge (1921-2010), ingeniero español - miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Real Academia de Ingenieros;
 Enrique Sánchez Seña (18??-1892), escritor y dramaturgo español.